Военная организация государства — многозначный термин:

 то же, что и Вооружённые силы;

 в России военная организация государства — это совокупность органов государственного и военного управления, Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, составляющих её основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части производственного и научного комплексов страны, совместная деятельность которых направлена на подготовку к вооружённой защите и вооружённую защиту Российской Федерации.

Войска и воинские формирования России:

 Вооружённые Силы Российской Федерации
 Войска национальной гвардии Российской Федерации
 Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации
 Центр специального назначения ФСБ
 Гром (спецподразделения МВД)
 Полк полиции специального назначения имени Кадырова
 Заслон (спецподразделение СВР)
 ОСН ФСИН России
 Спасательные воинские формирования МЧС России
 Президентский полк

Частные военные компании России:

 Группа Вагнера
 РСБ-Групп
 Славянский корпус

 Военный резерв России:

 Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации
 ДОСААФ России

Войска, находящиеся в оперативном взаимодействии с войсками и воинскими формированиями России:

 Народная милиция ДНР
 Народная милиция ЛНР

Органы управления военной организацией государства в России:

 Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации
 Национальный центр управления обороной Российской Федерации
 Совет Безопасности Российской Федерации

Примечания 

Военное строительство